Le Qatar Classic masculin 2008 est l'édition masculine 2008 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 27 au . Karim Darwish remporte le titre en battant Amr Shabana en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic féminin 2008
 Qatar Classic

Masculin 2008
PSA World Series 2008
Sport au Qatar en 2008
Sport en octobre 2008